Lucy (fóssil) — espécime de hominídeo fóssil da espécie Australopithecus afarensis
 Lucy (Sena Marítimo) — comuna do departamento Sena-Marítimo, região Alta-Normandia, França

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos